Turcsányi Tibor (1930–1995) újságíró, szakíró, tanár
 Turcsányi Tibor (1952–1978) gordonkaművész
 Turcsányi Tibor (1989) énekes